Маркес — испанская () и реже португальская () фамилия.

 Маркес, Алекс (род. 1996) — испанский мотогонщик.
 Маркес, Алехандро Хосе (род. 2000) — испанский футболист.
 Маркес, Висенте (род. 1962) — андоррский футболист и тренер.
 Маркес, Вламир (род. 1937) — бразильский баскетболист и спортивный комментатор.
 Маркес, Давид (род. 1977) — испанский легкоатлет.
 Маркес, Дайрон (род. 1983) — колумбийский легкоатлет, метатель копья.
 Маркес, Йеньер (род. 1979) — кубинский футболист, защитник.
 Маркес, Карл (; 1865—1926) — немецкий скрипач и музыкальный педагог швейцарского происхождения.
 Маркес, Леонардо (1820—1913) — мексиканский генерал, участник войн Мексики, в том числе Войны за реформу на стороне консерваторов.
 Маркес, Лукас Риос (род. 1988) — бразильский футболист, защитник футбольного клуба «Ботафого».
 Маркес, Мария Елена (1926—2008) — мексиканская актриса.
 Маркес, Марк (род. 1993) — испанский мотогонщик.
 Маркес, Ольга (род. 1987) — вокалистка и автор песен группы «Alai Oli» из Екатеринбурга.
 Маркес, Помпейо (1922—2017) — венесуэльский политический деятель.
 Маркес, Рамона (род. 2001) — английская актриса кино и телевидения.
 Маркес, Рауль (род. 1971) — американский боксёр.
 Маркес, Рафаэль (род. 1979) — мексиканский футболист.
 Маркес, Рафаэль (род. 1975) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Маркес, Роберто (?—?) — аргентинский игрок в хоккей на траве.
 Маркес, Ронни (род. 1988) — бразильский боец ММА.
 Маркес, Стелла (род. 1937) — первая Мисс Интернешнл в истории этого конкурса, организатор конкурса «Мисс Филиппины», действующего с 1964 года.
 Маркес, Тарсо (род. 1976) — бразильский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Маркес, Фернандо (род. 1984) — испанский футболист.
 Маркес, Хуан Мануэль (род. 1973) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Маркес, Яне (род. 1984) — бразильская спортсменка, занимающаяся современным пятиборьем.

Составные фамилии 
 Гарсиа Маркес, Габриэль (1927—2014) — колумбийский писатель-прозаик; лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года.